ВВС МВО — военно-воздушные силы Московского военного округа, оперативное объединение ВВС СССР, а позже — Российской Федерации в 1918—1993 годах. 

 ВВС МВО (баскетбольный клуб)
 ВВС МВО (хоккейный клуб)

См. также